Teòcrit (actor), actor grec
 Teòcrit de Quios, orador i sofista grec 
 Teòcrit de Siracusa, poeta grec